М: «М» () — немецкий фильм режиссёра Фрица Ланга, вышедший в 1931 году.
 «М» () — американский фильм режиссёра Джозефа Лоузи, вышедший в 1951 году.
 «» () — южнокорейский фильм режиссёра , вышедший в 2007 году. Лауреат премии «Большой колокол».
 «» () — французский фильм режиссёра Сары Форестье, вышедший в 2017 году.
 «» () — французский документальный фильм режиссёра , вышедший в 2018 году.

См. также 
 «В случае убийства набирайте „М“»